Emoji izhaja iz japonske slikovne pisave in predstavlja piktogram oz. ideogram, ki v slikovnem jeziku predstavlja določeno idejo, pojem ali čustvo. Popularni so postali v elektronskih medijih konec devetdestih let prejšnjega stoletja - klepetalnicah in SMS sporočilih, deloma pa so prisotni tudi v e-pošti (Gmail).

Piktogrami
Internetni sleng